Соревнования по боксу в весовой категории свыше 91 килограмма среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 1 по 12 августа. Приняли участие 16 спортсменов из 16 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир16Пропуски
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал
|team-width=320
|RD1-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Магомедрасул Меджидов|AZE|2012|летних}} |RD1-score01=RSC
|RD1-team02= |RD1-score02=
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Магомед Омаров|RUS|2012|летних}} |RD1-score03=19
|RD1-team04= |RD1-score04=8
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Мохамед Арджауи|MAR|2012|летних}} |RD1-score05=15
|RD1-team06= |RD1-score06=8
|RD1-team07= |RD1-score07=10
|RD1-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Роберто Каммарелле|ITA|2012|летних}} |RD1-score08=18
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Иван Дычко|KAZ|2012|летних}} |RD1-score09=14
|RD1-team10= |RD1-score10=4
|RD1-team11= |RD3-score04='''13
|RD4-team01= |RD4-score01=18
|RD4-team02=

Ссылки 
 Men’s super heavyweight competition format.

Бокс на летних Олимпийских играх 2012